Jerzy Skolimowski (regisseur)
 Jerzy Skolimowski (roeier)